Hamrén ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Hamrén (* 1957), schwedischer Fußballtrainer
 Oscar Hamrén (1891–?), schwedischer Schwimmer